Gwenaël Kerléo (Abidjan, 1975), arpista e compositrice francese.
Jean Kerléo (Brittany, 24 febbraio 1932), profumiere francese.